Querfurth ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Querfurth (1838–1902), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Hans von Querfurth (1849–1931), deutscher Unternehmer und Politiker
 Johann Heinrich Conrad Querfurth (1747–1817), deutscher Kaufmann, Senator und Bürgermeister
 Karl von Querfurth (1779–1845), deutscher Unternehmer und Politiker

siehe auch: Querfurt (Begriffsklärung)